Međupodsavezna nogometna liga Banja Luka je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1961./62.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Rudar" iz Ljubije.

Ljestvica  

 ljestvica bez rezultata 4 utakmice

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Međuzonska liga BiH 1961./62. 
 Zonska liga Zenica 1961./62.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak FSJ 1961-62, Beograd, 1962., ISSN: 0351-2894, str. 202 
 Limun Papić, Tomo Marić: "FK Kozara 1913-1988", Bosanska Gradiška, 1989., str. 210 
 Tehvid Jakupović i d.: "60 godina FK "Podgrmeč"", 2004. 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 32-34  
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2012., , str. 79-85  
  

1961-62 2 Banja Luka
 Banja Luka 
1961-62 2 Banja Luka